Romilda steht für

 einen weiblichen Vornamen, siehe Romilda (Vorname)
 einen Asteroiden, siehe (942) Romilda
 eine Stadt in Peru
 die Hauptfigur in Georg Friedrich Händels Oper Serse
 eine Oper von Ferdinand Hiller, siehe Romilda (Oper)
 eine Oper von Giacomo Meyerbeer, siehe Romilda e Costanza